Норман — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Норман, Адельстен (1848—1918) — норвежский художник-пейзажист.
 Норман, Альфред Мерл (1831—1918) — британский священник и натуралист, педагог, научный писатель.
 Норман, Бертиль (род. 1929) — шведский ориентировщик, победитель чемпионата мира по спортивному ориентированию 1966 года в эстафете.
 Норман, Борис Юстинович (род. 1945) — советский и белорусский лингвист, доктор филологических наук, профессор.
 Норман, Гельмут Теодор Вильгельм фон (1802—1832) — германский поэт и дипломат.
 Норман, Генри (1826—1904) — британский военачальник, колониальный администратор, фельдмаршал.
 Норман, Генри Эдгарович (род. 1936) — российский учёный, специалист в области молекулярного моделирования.
 Норман, Джерри (1936—2012) — американский лингвист, синолог.
 Норман, Джесси (род. 1945) — американская певица (сопрано).
 Норман, Джон Роксборо (1898—1944) — британский ихтиолог.
 Норман, Джош (род. 1987) — игрок в американский футбол.
 Норман, Дик (род. 1971) — бельгийский профессиональный теннисист.
 Норман, Дональд (род. 1935) — американский учёный в области когнитивистики, дизайна и пользовательской инженерии.
 Норман, Жак (1848—1931) — французский писатель, поэт, драматург, журналист и театральный критик.
 Норман, Жак Огюст (1839—1906) — французский инженер-кораблестроитель и предприниматель, владелец кораблестроительной фирмы.
 Норман, Йоханнес Мусеус (1823—1903) — норвежский ботаник и лихенолог.
 Норман, Кен (род. 1964) — американский баскетболист.
 Норман, Кеннет Рой (1925—2020) — британский буддолог.
 Норман, Крис (род. 1950) — британский певец и гитарист классического состава Smokie.
 Норман, Ларри (1947—2008) — американский музыкант, игравший в жанре христианского рока.
 Норман, Людвиг (1831—1885) — шведский композитор и дирижёр.
 Норман, Магнус (род. 1976) — шведский профессиональный теннисист.
 Норман, Марк (род. 1941) — американский сценарист и кинопродюсер.
 Норман, Монтегю (1871—1950) — управляющий (1920—1944) Банка Англии.
 Норман, Морис (1934—2022) — британский футболист.
 Норман, Фёдор Карлович (ок. 1732—не ранее 1800) — вологодский губернатор в 1798—1800 годах, действительный статский советник.
 Норман, Шарль (1765—1840) — французский художник, гравёр, архитектор, дизайнер.
 Норман, Эгертон Герберт (1909—1957) — канадский дипломат и историк.
 Норман, Эндрю (род. 1980) — английский профессиональный игрок в снукер.

Составные фамилии 
 Неруда-Норман, Вилма (1839—1911) — скрипачка чешского происхождения.
 Норман-Уокер, Хью Селби (1916—1985) — британский государственный и колониальный деятель, и. о. губернатора Гонконга, губернатор Сейшельских островов.
 Норман-Хансен, Хольгер (1899—1984) — датский шахматист.
 Норман-Эренфельс, Карл Фридрих Лебрехт фон (1784—1822) — граф, вюртембергский генерал, герой Освободительной войны Греции 1821—1829 годов.

Псевдонимы 
 Джон Норман (настоящее имя Джон Фредерик Лэндж-младший; род. 1931) — американский писатель-фантаст.

Носители имени 
 Норман Мур (1923—2015) — британский эколог, один из самых влиятельных экспертов по защите природы, писатель.
 Норман Джейкобс — автор книги «The origin of modern capitalism and eastern Asia».
 Норман Левин — британский философ-марксист.

Топонимы 
 Норман — город в округе Кливленд, штат Оклахома, США.
 Норман — округ в штате Миннесота, США.
 Норман — тауншип в округе Йеллоу-Медисин, Миннесота, США.
 Норман — тауншип в округе Пайн, Миннесота, США.
 Норман — небольшой ударный кратер, расположенный в юго-восточной части Океана Бурь на видимой стороне Луны.
 Норман-Уэлс — деревня в Северо-Западных территориях, Канада.

См. также 
 Дуо Норман — ежегодная однодневная шоссейная велогонка, проходящая в сентябре во французской Нормандии.
 Норманны — термин, использовавшийся жителями Западной Европы по отношению к скандинавам.
 Синдром Норман — Робертс — редкая форма лиссэнцефалии с гипоплазией мозжечка.
 Норман — торговая сеть алкогольных магазинов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.